Холи има више значења:
 Холи (празник), хиндуски празник
 Холи (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Холи (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Холи (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Холи (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Холи (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Холи (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Холи (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Холи (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида

Особе 
 Бади Холи, амерички музичар
 Мирела Холи, хрватска политичарка